La Joux steht für Ortschaften:

in der Schweiz:
 La Joux, früher selbständige politische Gemeinde im Distrikt Glâne des Kantons Freiburg
 La Joux-du-Plâne in der Gemeinde Val-de-Ruz NE des Kantons Neuenburg

in Frankreich:
 La Joux in der Gemeinde Bretonvillers im Département Doubs
 La Joux in der Gemeinde Valleiry im Département Haute-Savoie
 La Joux in der Gemeinde Laviron im Département Doubs